Javier Sánchez – tennista spagnolo
 Javier Sánchez – calciatore spagnolo
 Javi Sánchez (Javier Sánchez Franco) – giocatore di calcio a 5 spagnolo